Greggio bezeichnet:
 Greggio, Gemeinde in der italienischen Provinz Vercelli, Region Piemont

Greggio ist der Familienname folgender Personen:
 Ezio Greggio (* 1954), italienischer Komiker, Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Max Greggio (* 1952), italienischer Cartoonist und Fernsehautor
 Simonetta Greggio (* 1961), italienische Schriftstellerin
 Valentina Greggio (* 1991), italienische Geschwindigkeitsskifahrerin